Киллер может означать:
 Киллер — наёмный убийца, совершающий убийство за вознаграждение.

Фамилия 
 Киллер, Даниэль (род. 1949) — аргентинский футболист, чемпион мира 1978 года.
  (1905—1983) — немецкий композитор.

Фильмы 
 «Киллер», или «Наёмный убийца» — кинофильм, 1989, Гонконг, реж. Джон Ву.
 «Киллер» — кинофильм, 1997, Польша, реж. Юлиуш Махульский.
 «Киллер 2» — кинофильм, 1999, Польша, реж. Юлиуш Махульский. Продолжение фильма 1997 года.
 «Киллер» — кинофильм, 2008, США, реж. Джон Мэдден.
 «Киллер» — телесериал, 2022, Россия, реж. Денис Карышев.

Killer 

 Killer — четвёртый студийный альбом Alice Cooper.
 Killer — финская рок-группа.

См. также 
 
 «Киллеры» — кинофильм, 2010, США, реж. Роберт Лукетич.
 Естественные киллеры — большие гранулярные лимфоциты, обладающие цитотоксичностью против опухолевых клеток и клеток, зараженных вирусами.
 Т-киллеры — вид Т-лимфоцитов, осуществляющий лизис повреждённых клеток собственного организма.